Гролежа́к, Ґролежак () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південь від Парижа, 150 км на схід від Бордо, 65 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 266 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 618,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Гролежак на сайті французького Національного інституту географії
 Офіційний сайт Гролежак 
 [ Розташування муніципалітету Гролежак на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь